Der Porsche 944 Turbo Cup 1989 war die vierte und letzte Saison der Porsche 944 Turbo Cup-Markenmeisterschaft. Der erste Lauf fand am 9. April 1989 in Zolder statt, das Saisonfinale am 24. September 1989 fand auf dem Nürburgring statt. Insgesamt wurden in dieser Saison neun Läufe in Deutschland, Belgien und in Österreich ausgetragen.

Den dritten Meistertitel in Folge sicherte sich Roland Asch mit 390 Punkten.

Meisterschaft 
In der letzten ausgetragenen Cup-Meisterschaft nahm wieder Jörg van Ommen, der bereits 1986 Vizemeister wurde, teil.

Roland Asch und van Ommen, die beide parallel auch in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft (DTM) starteten, waren in der Rennsaison die stärksten Fahrer und gewannen jeweils acht- bzw. zweimal ein Rennen. Nur beim Lauf auf dem Salzburgring konnte sich Georg Pacher durchsetzen und dort gewinnen.

Zum Saison-Ende konnte Roland Asch abermals den Titel verteidigen und sicherte sich zum dritten Mal die Meisterschaft vor Jörg van Ommen, der zum zweiten Mal Cup-Vizemeister wurde. Durch seine Erfolge in der 944-Turbo-Cup-Meisterschaft wurde Asch auch "Mister Porsche Cup" genannt.

Porsche stellte nach dem Saisonende 1989 die Austragung des 944 Turbo Cups ein. Stattdessen wurde für das darauffolgende Jahr der Porsche Carrera Cup Deutschland neu ins Leben gerufen, der den Turbo-Cup ablöste.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 25 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben. Gaststarter erhielten keine Punkte. Es gab ein Streichresultat:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen zehn Fahrer in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 1989
944 Turbo Cup
Sportwagen-Rennserie